Belanghebbende (organisatie), een term binnen het management, ook stakeholder geheten
 Belanghebbende (recht), een term in het bestuursrecht